Павліковський — українське та польське (Pawlikowski, читається Павліковскі) прізвище.

 Адам Павліковський
 Павліковський Анатолій Казимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Володимир Павліковський
 Мечислав Павліковський
 Мечислав Гвальберт Павліковський
 Павел Павліковський
 Тадеуш Павліковський
 Ян Павліковський

Див. також 
 Павликовський

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища